Typ IX steht für:
 Typ IX (Schiffstyp), auch Serie Lübbenau genannt, Massengutfrachtschiffstyp der Handelsflotte der DDR
 U-Boot-Klasse IX, offiziell Typ IX, Klasse hochseetauglicher U-Boote der deutschen Kriegsmarine